USS Monterey — назва кораблів ВМС США (на честь міста Монтерей у Каліфорнії).

 USS Monterey (1862) — пароплав, який брав участь у громадянській війні в США. На службі протягом 1862—1892 років.
 USS Monterey (BM-6) — великий морехідний монітор, побудований у 1889—1893 роках. Брав участь в Іспано-американській війні. Списаний у 1921 році.
 USS Monterey (CVL-26) — легкий авіаносець США типу «Індепенденс». На службі протягом 1943—1956 років.
 USS Monterey (CG-61) — ракетний крейсер типу «Тікондерога». Збудований у 1990 році. Станом на 2019 рік перебуває на службі.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни